Jenerál je lidové označení vojenské hodnosti generál. V přeneseném významu též může znamenat:
 Jenerál (hřib) – krajový název hřibu satanu
České příjmení
 Jaroslav Jenerál (* 1944) – československý politik
 Josef Jenerál (1934–1956) – vojenský pilot